David Kellermann
François-Étienne Kellermann

Veja também
Kellerman

Desambiguações de sobrenomes